Senice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Senice, Gemeinde im Okres Nymburk
Senice na Hané, Gemeinde im Okres Olomouc
Valašská Senice, Gemeinde im Okres Vsetín

Senice (Fluss), Zufluss der Vsetínská Bečva in Tschechien